Carlos Pedro Pires de Melo (Luanda, 6 de abril de 1969) é um ex-futebolista angolano que atuava como meio-campista.

Carreira de jogador
Revelado no Petro de Huambo em 1987, jogou também no Petro Atlético entre 1988 e 1992.

Em Portugal, onde jogou a maior parte de sua carreira, teve destacadas passagens por Académica (68 jogos e 5 gols) e Sporting de Espinho (118 partidas e 12 gols) - em 1997 foi emprestado ao Monterrey (México).

Jogou também por União da Madeira, Lusitânia Lourosa e Olhanense, encerrando a carreira em 2003, de volta ao Petro de Huambo.

Seleção Angolana
Carlos Pedro fez parte das convocações da Seleção Angolana de Futebol entre 1989 e 2000, atuando em 19 jogos. Participou de 2 edições da Copa Africana de Nações, em 1996 (entrou em campo 2 vezes) e 1998 (não jogou).

Ligações externas 
 
 

Futebolistas de Angola
Naturais de Luanda colonial
Futebolistas da Associação Académica de Coimbra
Futebolistas do Sporting Clube Olhanense
Futebolistas do Clube Futebol União
Futebolistas do Atlético Petróleos de Luanda
Futebolistas do Sporting Clube de Espinho
Jogadores da Seleção Angolana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998